L'Homme perdu (Der Verloren), film allemand réalisé par Peter Lorre (1951)
L'Homme perdu (The Lost Man), film américain réalisé par Robert Alan Aurthur (1969)